Ту́окслахти () — посёлок в Сортавальском районе Республики Карелия, административно относящийся к Хаапалампинскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на берегу реки Китенйоки.

В переводе с финского языка Туокслахти означает «Благоухающий залив».

Население

Достопримечательности 
 Архитектурный ансамбль Совхозной площади
 На реке Китенйоки, возле моста, находятся развалины старой финской плотины.

Улицы Туокслахти 
 ул. Вокзальная
 ул. Мира
 ул. Полевая
 ул. Совхозная
 пл. Совхозная
 ст. Туокслахти
 ул. Туоксьярви
 ул. Центральная

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Сортавальского района